Sezon 2003/2004 klubu Górnik Zabrze.

Rozgrywki 
 I liga: 7. miejsce
 Puchar Polski: 1/8 finału

Wyniki 

 D – dom
 W – wyjazd

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 Górnik Zabrze

Przypisy 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
Górnik Zabrze w poszczególnych sezonach
2003 w polskim sporcie
2004 w polskim sporcie